Натуральне число 1649
 1649 рік до нашої ери
 1649 рік нашої ери